Steenpoort (Brussel), een stadspoort en gevangenis in de Belgische stad Brussel
 Steenpoort (Genemuiden), een stadspoort in de Nederlandse stad Genemuiden
 Steenpoort (Gent), een voormalige stadspoort in de Belgische stad Gent
 Steenpoort (Leuven), een stadspoort in de Belgische stad Leuven
 Steenpoort (Kortrijk), een verkeersvrije winkelwandelstraat in de Belgische stad Kortrijk
 Steenpoort (Zwolle), een stadspoort in de Nederlandse stad Zwolle
 Steenpoort (Pasłęk), een stadspoort in de Poolse stad Pasłęk
 Steenpoort (Świdwin),een stadspoort in de Poolse stad Świdwin